L'opium, une substance psychotrope issue du pavot somnifère.
 « L’opium du peuple », une façon de designer les religions.
 Opium, une chanson du groupe portugais de metal gothique Moonspell, sortie en 1996 sur l'album Irreligious.
 Opium, un parfum par Yves Saint Laurent.
 Opium : Journal d'une désintoxication, un livre de Jean Cocteau.
 Opium, un film de Arielle Dombasle (2013), librement adapté du livre de Cocteau.
 Opium, titre d'un roman de Maxence Fermine
 La guerre de l'opium est une série de conflits qui opposèrent la Chine à plusieurs pays occidentaux au .
 Dans la théorie marxiste, l'« opium du peuple » est un nom donné à la religion.
 Opium, fanzine de B.D. québécois.
 Opium , une chanson écrite en 1931 par Charlys et Guy d’Abzac chantée par Marcel's, reprise notamment en 1980 par Jacques Dutronc et Bambou.

Voir aussi 
 Lampe d'opium